Джордж Рид:
  (1687—1756) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин от Тьюксбери (1722—1734).
 Рид, Джордж (1733—1798) — американский юрист и политик из штата Делавэр, судья. Был одним из подписантов Декларации независимости США.
 Рид, Джордж (1841—1913) — шотландский живописец.
 Рид, Джордж (1845—1918) — австралийский политик, четвёртый премьер-министр страны.
  (1860—1947) — канадский художник.